

События 
 643—645 — Король Уэссекса Кенвал, сын Кинегилса.
 643—645 — Князь Армении Варас-Тироц Багратуни (вторично).

Родились 
 Кентвин (король Уэссекса).
 Фацзан, третий патриарх и фактический основатель буддийской школы Хуаянь.
 Эрвиг, король вестготов.

Скончались 
 Абдуллах ибн Салам, сподвижник пророка Мухаммеда.
 Вэй Чжэн, китайский канцлер.
 Исаак (экзарх Равенны), экзарх Равенны.
 Кинегильс (король Уэссекса), король Уэссекса.
 Леутари II, герцог Алеманнии.
 Ямасиро-но Оэ, японский государственный деятель.

См. также